Евге́ний Петро́вич Шурко́ () — советский и российский футболист, ныне тренер. Играл на позиции защитника.

Биография 
Евгений Петрович Шурко родился 9 ноября 1972 года в городе Кургане.

Воспитанник ДЮСШ-3 города Кургана. Первые тренеры: В. Н. Прозоров, А. М. Винокуров.

В сборную СССР 1972-73 годов рождения Евгений Шурко был приглашен после финала первенства РСФСР в Белореченске (март 1988 года). Первое выступление за команду страны было на сборе в Паневежисе.

В 1990 году окончил среднюю школу № 47 города Кургана, в 1995 году — Курганский педагогический институт, факультет психологии, валеологии и спорта.

В 2003—2018 годах возглавлял курганский «Тобол», параллельно с 2014 года тренирует юных футболистов команды «Тобол-2006» (2006 года рождения) в ДЮСШ № 3 города Кургана. В августе 2018 года главным тренером стал Евгений Леонидович Мостовских, а Шурко — тренером.

Достижения 

«Сибирь» (Курган)
 Чемпион третьего дивизиона России: 1994

Юношеская сборная СССР
 Победитель мемориала Гранаткина (1): 1991

Примечания

Ссылки 
 Шурко: – Мои ребята стремятся побеждать
 
 

Выпускники Курганского государственного университета
Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Тобол» Курган
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Локомотив-д» Нижний Новгород
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Тобол» Курган